Лесько́ — українське прізвище від імені Лесь.

Відомі носії 

 Лесько Артур Андрійович — білоруський футболіст, воротар.

Див. також 
 Лісько